D44 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Danae (D44), un croiseur léger de Classe Danae de la Royal Navy ;
 HMS Imogen (D44), un destroyer de Classe I de la Royal Navy.

Médecine 
 Tumeur  des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route 
 Route départementale 44, dans le Finistère.

Signalisation
 Présignalisation de village étape en France

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres